.win è un dominio generico di primo livello gestito da Famous Four Media di Gibilterra, che lo lancia come un gTLD memorable per "videogiochi online". "Famous Four Media sta dirigendo" 60 applicazioni gTLD ".

Alcuni ransomware pubblicano collegamenti di salvataggio che includono .win e .onion.

Note

Collegamenti esterni 
 

Domini di primo livello